García se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 José Luis García
 Miguel A. García